Tátikai-hasadékbarlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Tátikai-hasadékbarlang, zalaszántói barlang.
 Tátikai-hasadékbarlang, a Tátikai-kőlik másik neve.